Община Велико Градище () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 344 км2. Административен център е град Велико Градище.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Община Велико Градище възлиза на 17 610 души. Гъстотата е 51,2 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 26 населени места.
 1 град: Велико Градище
 25 села:

Бележки